Carbonaro ima više značenja:
 Carbonaro, Cosenza
 Carbonaro, Frosinone
 Carbonaro, Salerno